Långkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långkläppen (Föglö, Åland), 
 Långkläppen, Houtskär, Åboland, 
 Långkläppen (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Långkläppen (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Långkläppen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Långkläpparna
Långklobben

Robotskapade Finlandförgreningar